Amin Nouri (Oslo, 10 januari 1990) is een Noors voetballer die doorgaans als rechtsback speelt. 
Anno 2019 is hij door Vålerenga IF uitgehuurd aan de Belgische eersteklasser KV Oostende.

Clubstatistieken 

Noors voetballer